Ла́сло Ко́вач () — широко распространённое среди венгров сочетание имени и фамилии. Известны, в частности:
 Ковач, Ласло (1933—2007) — американский кинооператор.
 Ковач, Ласло (род. 1939) — министр иностранных дел Венгрии и еврокомиссар по делам налогообложения и таможни.
 Ковач, Ласло — венгерский пловец в ластах.
 Ковач, Ласло — каноист.
 Ковач, Ласло (род. 1951) — венгерский футболист.
 Ковач, Ласло (род. 1956) — венгерский дирижёр.
 Ковач, Ласло (1938—2000) — венгерский шахматист.